Les Championnats d'Europe de Laser sont des régates annuelles des Championnats d'Europe de voile dans les classes Laser et Laser Radial organisées par l'EurILCA .

Éditions

Médaillés

Laser

Laser radial hommes

Laser radial femmes

Notes et références 

Compétition fondée en 1974
Championnats d'Europe de voile